Asio puede referirse a:

 Asio, el nombre de dos personajes de la mitología griega.
 Asio de Samos, un poeta genealógico de la Antigua Grecia.
 Asio, un género de búhos.
 Audio Stream Input/Output, el controlador de sonido de la marca Steinberg.
 Asio - Visión Natural, dedicado a servicios relacionados con el medio ambiente.